Gora Kushchi är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Aragatsotn, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Kushchi är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Kushchi är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Gora Kushchi. Närmaste större samhälle är Zovuni,  kilometer nordväst om Gora Kushchi. 

Trakten runt Gora Kushchi består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Kushchi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Aragatsotn
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre